Гуэррини () — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Гуэррини, Гуидо (1890—1965) — итальянский композитор.
 Гуэррини, Гуидо (род. 1976) — итальянский автогонщик.
 Гуэррини, Олиндо (1845—1916) — итальянский писатель и поэт (псевдоним Лоренцо Стеккетти).
  (род. 1942) — итальянский актёр.